Hainröder Bach bezeichnet:

 Hainröder Bach (Südharz), Bach bei Hainrode, Gemeinde Südharz, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Hainröder Bach (Teichbach), Bach bei Hainrode, Gemeinde Bleicherode, Landkreis Nordhausen, Thüringen